L'histoire a connu plusieurs sièges de Berwick, une commune désormais anglaise :
 le siège de Berwick en 1296, par l'armée anglaise ;
 le siège de Berwick en 1318, par l'armée écossaise ;
 le siège de Berwick en 1319, par l'armée anglaise ;
 le siège de Berwick en 1333, par l'armée anglaise ;
 le siège de Berwick en 1482, par l'armée anglaise.